Уте Гертруд Лемпер (; род. 4 июля 1963, Мюнстер) — немецкая актриса, певица, танцовщица, художник.

Биография 

Из католической семьи. С 16 лет пела с панк-группой «The Panama Drive Band». Окончила Академию танца в Кёльне (нем.) и Семинар Макса Рейнхардта в Вене. Два года играла в Государственном театре Штутгарта (Чехов, Фассбиндер). Участвовала в постановках Жерома Савари (Кабаре), Мориса Бежара (Внезапная смерть). Как певица сотрудничала с Майклом Найманом, Филипом Глассом, Ником Кейвом и другими. Наибольшую известность ей принесло исполнение песен Курта Вайля.

С 1999 года живёт в Нью-Йорке (Верхний Вест-Сайд).

У Уте четверо детей: от  — сын  (род. в мае 1994) и дочь  (род. 1996); от  — два сына  (род. 01.11.2005) и  (род. 10.10.2011).

Дискография 
 1986: Ute Lemper singt Kurt Weill
 1987: Life is a Cabaret
 1988: Chante Kurt Weill
 1989: Crimes of the Heart
 1990: Arielle, die Meerjungfrau
 1990: Трёхгрошовая опера
 1990: The Seaven Deadly Sins
 1990: The Wall Live in Berlin
 1991: Songbook (песни Майкла Наймана)
 1991: Live Große Tournee-Erfolge
 1992: Illusions (Большая премия Академии Шарля Кро)
 1993: Ute Lemper singt Kurt Weill Vol.2
 1993: Espace Indecent
 1995: Portrait of Ute Lemper
 1995: City of Strangers
 1996: Berlin Cabaret Songs
 1997: Nuit Etrangers
 1998: The Very Best of Ute Lemper
 2000: Punishing kiss
 2002: But One Day
 2005: Blood and Feathers
 2008: Between Yesterday and Tomorrow
 2012: Paris Days, Berlin Nights

Фильмография 
 1985: Drei gegen Drei (Доминик Граф)
 1987: Das Erbe der Guldenburgs (телефильм)
 1989: Австрийка (Пьер Гранье-Дефер)
 1990: Jean Galmot, aventurier
 1991: Книги Просперо (Питер Гринуэй)
 1992: Pierre qui brûle (телефильм)
 1992: Виновность невиновного, или Когда лучше спать
 1992: Прорва (Иван Дыховичный) — номинация на премию «Ника» За лучшую женскую роль
 1994: Высокая мода (Роберт Олтмен)
 1996: Богус (Норман Джуисон)
 1997: A River Made to Drown In
 1997: Combat de fauves (Бенуа Лами)
 1998: Appetite
 1999: Kurt Gerrons Karussell
 2005: Любовь и сигареты (Джон Туртурро, саундтрек)
 2013: Довиль
 2014: Волшебство в лунном свете (Вуди Аллен)

Автобиография 
 Unzensiert. Berlin: Henschel, 1995 (на фр. яз. — 1997)

Примечания

Ссылки 
 
 Уте Лемпер на Мюзиклах. Ru

Танцовщицы Германии
Лауреаты премии Лоренса Оливье